Sibir () può riferirsi a:
 Sibir – toponimo russo per Siberia
 Classe Sibir' – classe di navi per controllo missili
 Khanato di Sibir – khanato Tataro medievale
 Novaja Sibir' – nome alternativo della Nuova Siberia

Pagine correlate 

 Siberia (disambigua)